«Buenos Aires» - () второй японский сингл южнокорейско-японской гёрл-руппы IZ*ONE. Он был выпущен в Японии лэйблом EMI Record 26 июня 2019 года.

Промоушен 
3 мая стало известно, что IZ*ONE выпустят свой второй японский сингл. «Buenos Aires» был выпущен в 16 выпусках: два обычный CD+DVD издания, ограниченное издание WIZ*ONE CD продается в официальном японском интернет-магазине IZ*One, который поставляется с одной фотографией и участием в мероприятии, и CD бох издание, который включает в себя WIZ*ONE издание и все выпуски участниц.

Тизер клипа на песню «Buenos Aires» вышел 27 мая.

Трек-лист 
Физические релизы включают DVD-диски с музыкальными клипами для заглавной песни и один B-сайд трек.

Чарты

Сертификация

Примечания 

Песни 2019 года
Песни IZ*ONE
Песни на японском языке
Песни об Аргентине